Theo (abreviatura de Theodore ou Theodorus) van Gogh é um nome comum às seguintes pessoas da mesma família:

 Theodorus van Gogh, pai de Vincent van Gogh
 Theo van Gogh (marchand), famoso negociante de arte dos Países Baixos
 Seu bisneto Theo van Gogh (cineasta) - realizador de cinema dos Países Baixos

Desambiguação